A52, A 52 oder A-52 steht für:
 Oste (Klasse 423), ein Flottendienstboot der Deutschen Marine

Autostraßen:
 Autostrasse A52 (Schweiz)
 Autoroute A52 in Frankreich
 Autostrada A52 in Italien
 Autovía A-52 in Spanien
 Bundesautobahn 52 in Deutschland
 A52 road in England

A/52 steht für:
 ATSC A/52, ein Tonformat, siehe Dolby Digital

A52